Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 27. августа до 9. септембра, у једној хали, капацитета 3.680.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су играле за пласман од 5.-8. места. Петопласиране екипе су играле међусобно за 9. место. Шестопласиране екипе играле су међусобно за 11. место.

Домаћин

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Пласман од 5. до 8. места

Финалне утакмице

Коначни пласман

Спољашње везе 
 Коначни пласман (1964–2000)
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Одбојка на Летњим олимпијским играма 1972.